Debile Menthol — швейцарская авант-проговая группа, за своё короткое существование с 1979 по 1985 г. записавшая 2 альбома.

История 
У коллектива был бы шанс влиться в Rock In Opposition, появись они чуть пораньше, однако группа появилась только в 1979 году, в городе Невшатель. По сути группа исполняла ту самую музыку и при этом обладала необходимой уникальностью, чтобы стать полноценным участником  движения. Впрочем, косвенно команда к RIO всё-таки прикоснулась, очутившись в каталоге Recommended Records обеими своими пластинками.

Первая из них (Emile au jardin patrologique) была записана в 1981 году, но в то время особого ажиотажа не вызвала. Девять музыкантов (четыре из которых в той или иной степени назывались гитаристами), которые и написали всю музыку для пластинки, устроили в студии форменное «безобразие», нахально объединив авангардный рок на основе современной академической музыки с прямолинейными и жёсткими ритмами нью-вейва, фольклорными традициями и развязностью французского уличного шансона, доведя его до психоделической крайности. В 1983 году этот диск вышел на швейцарском отделении Recommended Records.

Контраст этих составляющих, вкупе с крепостью всего материала в целом, производит оглушительное впечатление. Хотя, конечно, увы, не на каждого. «Увы» тут потому, что группа-то и распалась по большому счёту из-за банального недостатка внимания со стороны публики, особенно на родине. Практически всю свою жизнь Debile Menthol перебивались от одного фестиваля «новой европейской музыки» до другого, разбавляя всё концертами по странам, не самым лучшим в рейтинге гастролёра — Чехия, Венгрия и Югославия, где иной раз им приходилось выступать на одной сцене с монстрами прямолинейного хард-рока.

В 1984 году (в 1986 на Recommended) появился второй диск группы. Назывался он Battre Campagne. Однако тем, кто обладает CD-изданием Emile a La Campagne искать его смысла не имеет. Когда в 1994 году Катлер и компания переиздавали творчество Debile Menthol, то поместили оба альбома на одно издание, которое в результате и превратилось в двойной компакт-диск. Хотя, изменения очевидны. Во-первых, музыка стала на порядок сложнее, нью-вейвовые корни заменились на жёсткие полу-панковые, в плане гармоний музыканты вообще устраивали самые настоящие лабораторные эксперименты, стали больше петь, а ещё больше — выть и стонать. Иными словами, ещё больший авангард. Бурные, рваные, ломаные ритмы, буквально опутанные в кажущемся безумном беспорядке струнами гитары, баса, скрипки классической скрипачки Марии Шваб и редкими вкраплениями «меди», которой на пластинке стало значительно меньше. Дело тут ещё в том, что к 1984 году коллектив покинули двое музыкантов, бывших на постоянной основе с самого начала группы. Впрочем, в той или иной степени, их заменили приходящие гости, в роли которых выступили весьма известные ныне в узких кругах музыканты — саксофонист Бруно Мейе, в то время только-только появившийся в Etron Fou Leloublan, а также кларнетист Пьер Кауфманн, которого вы могли слышать позже в L'Ensemble del Raye.

С L'Ensemble del Raye связана косвенно и дальнейшая история уже распавшейся группы. В 1985 году Debile Menthol распались, однако двое музыкантов оттуда — Седрик Вуй и Жан-Венсан Угенэн в 1987 году собрали новый коллектив L'Ensemble del Raye, не очень-то похожий стилистически на то, что играли они в Debile Menthol, но записавший несколько интересных альбомов.

Дискография 
 Emile au jardin patrologique — 1981
 Battre Campagne — 1984

Близкие группы 
 L'Ensemble del Raye
 Etron Fou Leloublan

Ссылки 
 Страница группы на www.gnosis2000.net
 Debile Menthol на allmusic.com 

Музыкальные коллективы Швейцарии
Группы прогрессивного рока
Группы авант-прога
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1985 году